Дијесиочо де Мајо има више значења:

 Дијесиочо де Мајо (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Дијесиочо де Мајо (Хименез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику